Гоуп або Хоуп () — шотландське прізвище.
 Клан Гоуп — шотландський аристократичний рід
 Боб Гоуп
 Долорес Гоуп

Див. також 
 Гоуп (гора) — гора в Антарктиді
 Гоуп (значення)
 Надія (ім'я)
 Есперанс
Шотландські прізвища